Czuczi Márton (Budapest, 1992. május 20. –) magyar labdarúgó, kapus. Jelenleg a Monor SE játékosa.

Pályafutása 
2013-14-es szezonban a Honvéd második számú kapusa volt, illetve a harmad osztályban is védett. Különös ismertetőjele, hogy hasonló fejvédőt visel a mérkőzéseken, mint a Petr Čech, mert 2012 őszén egyik edzésen egy csapattársa fejbe rúgta. 2014-15-ös szezonban egy évre az NB II-es Békéscsabához került kölcsönbe.

Sikerei, díjai

Források 
 Adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon
 Adatlapja a hlsz.hu oldalon

Jegyzetek

Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Budapest Honvéd labdarúgói
Budapesten született személyek
1992-ben született személyek
A Békéscsabai Előre labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
Élő személyek